Вайвай может означать:
 Вайвай — индейский язык.
  — народ.

См. также 
  — бренд лапши быстрого приготовления.
  — американский регбист.
  — регбист из Самоа.